Андрощу́к — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Володимир Андрощук:
 Андрощук Володимир Іванович (1938-2004) — український кінорежисер, сценарист, новинар.
 Андрощук Володимир Миколайович (10 січня 2001 — січень 2023)) — легкоатлет-багатоборець, чемпіон України 2019 року з десятиборства; військовослужбовець ЗСУ, загинув у боях під Бахмутом (до 25 січня 2023).
 Андрощук Василь Овер'янович (1948) — народний депутат України (1993–1994 рр.).
 Іван Андрощук:
 Андрощук Іван Кузьмович (1958) — український і російський поет, письменник, публіцист.
 Андрощук Іван Степанович (1911-1997) — Герой Радянського Союзу.
 Андрощук Євген Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Андрощук Катерина Кир'янівна — українська радянська діячка, ланкова.
 Андрощук Микола Артемович
 Андрощук Олександр Володимирович ( 1974) — український історик.
 Андрощук Руслан Андрійович (1980—2004; Ель-Кут, Ірак) — український військовослужбовець, миротворець, кулеметник відділення спеціального призначення взводу розвідувальної роти управління 6-ї окремої механізованої бригади.
 Андрощук Петро Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрощук Федір Олександрович (1970) — український археолог.
 Андрощук-Русиняк Олег Степанович (2 лютого 1970 — 9 квітня 2022, біля м. Попасна, Луганська область) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Андрущук Валерій Миколайович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Андрущуки

Українські прізвища